Карл X Густав — король Швеции (1654-1660)
Карл X Бурбон — король Франции (1824-1830)